Название «умбры» обозначает:
 Умбры — италийский народ
 Умбры — род рыб семейства умбровых

См. также